Viszeral bezeichnet die Zugehörigkeit

 zu Eingeweiden
 zum limbischen System (viszerales Gehirn), siehe Triune Brain #Das paläomammalische Gehirn